Elapotinus – rodzaj gadów z rodziny gleboryjcowatych (Atractaspididae).

Do rodzaju należy jeden gatunek: Elapotinus picteti.

Przypisy 

Gleboryjcowate